Andre Begemann e Florin Mergea erano i detentori del titolo ma solo Begemann ha deciso di difendere il titolo in coppia con Albano Olivetti.

In finale Szymon Walków e Jan Zieliński hanno sconfitto Dustin Brown e Robin Haase con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Denys Molčanov /  Oleksandr Nedovjesov (quarti di finale)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (quarti di finale)

  Andre Begemann /  Albano Olivetti (primo turno) 
  Dustin Brown /  Robin Haase (finale)

Wildcard 

  Alexander Merino /  Shintaro Mochizuki (primo turno)
  Constantin Schmitz /  Petros Tsitsipas (primo turno)

  Fabian Fallert /  Johannes Haerteis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Meerbusch Challenger 2021